El término cargador designa algo o alguien cuyo rol o función consiste en cargar y puede referirse:
 cargador de baterías, dispositivo utilizado para suministrar una corriente eléctrica a una batería o pila recargable para que recupere su carga energética;
 cargador (arma), dispositivo de almacenamiento de municiones para las armas de fuego
 cargador de naves, comerciante que carga mercancías en el puerto
 cargador (Semana Santa), cada una de las personas que llevan pasos de Semana Santa utilizando para ello los hombros;
 cargador de programas, en informática, parte del sistema operativo cuya función es cargar programas en memoria desde los ejecutables.